Poggi est un patronyme notamment porté par :
(classement par ordre alphabétique)
 Ansaldo Poggi (1893-1984), luthier italien ;
 Antonio Poggi (1806-1875), ténor lyrique italien du  ;
 Cesare Poggi (1803-1859), est un peintre italien ;
 Enrico Poggi (1812-1890), magistrat et homme politique italien ;
 Ernesto Matteo Poggi (1913-1992), footballeur et entraîneur italien des années 1950 ;
 Gianni Poggi (1921-1989), ténor italien ;
 Giovanni Poggi (1880-1961), historien italien et conservateur de musée ;
 Giuseppe Poggi (1811-1901), architecte et ingénieur italien ;
 José Poggi (1863-1936), acteur français, père de Maurice Poggi ;
 Joseph Poggi (1761-1842), homme d'église, homme politique, diplomate et érudit italien ;
 Luigi Poggi (1917-2010), cardinal italien ;
 Mathieu Poggi, acteur français ;
 Maurice Poggi (1892-1964), acteur, auteur et metteur en scène de théâtre et de cinéma français.

Divers 
 Palazzo Poggi, palais historique de Bologne.